Чемпіонат Шотландії з футболу 1955—1956 — 59-й сезон у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 10 вересня 1955 та фінішував 30 квітня 1956. Свій двадцять дев'ятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1956
Шотландія
Шотландія